Gersten steht für:
 Gersten, ein Ort in Niedersachsen
 Gerste (Gattung), botanische Gattung der Gerstenarten
 Gersten (Speise), auch Gersting oder Getzen sowie Jezcmen genannt; in der Pfanne gebratenes Gericht aus Gerstenmehl, Eiern und Milch
 Gersten (Name), deutscher Familienname

Personen:
 Christian Ludwig Gersten (1701–1762), deutscher Mathematiker und Universitätsprofessor
 Klaus Gersten (* 1929), deutscher Ingenieur, Mathematiker und Universitätsprofessor